Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Virtusvecomp Verona nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.

Stagione 
Per la Virtusvecomp Verona si tratta della quarta stagione consecutiva in Serie C. La stagione si aprì con la sconfitta ai rigori con il  che costò l'immediata eliminazione dalla Coppa Italia Serie C; a nulla servì la prestazione del portiere Sibi che parò ben quattro rigori: i suoi compagni di squadra ne sbagliarono cinque.

Calciomercato

Rosa 
Dal sito internet ufficiale:

'

Risultati

Serie C

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia Serie C

Statistiche

Note